Paulo I pode-se referir a:
 Paulo I de Constantinopla - um patriarca de Constantinopla entre 336 e 350 d.C.
 Papa Paulo I - um papa que governou a Igreja Católica entre 757 e 767;
 Paulo I da Rússia - um czar da Rússia (1796-1801).

Desambiguações de antropônimos